kratica po ISO 639-3 za jezik sarangani blaan
Bosanskohercegovačka patriotska stranka
kratica za bits per second (bita u sekundi)
Brigada Político-Social
kratica za "bez percepcije svjetla" (sljepoća)
Badan Pusat Statistik, indonezijski državni statistički zavod